Че́ррі (від  — вишня) може означати прізвище або топонім.

Топонім

Черрі () — округ (графство) у штаті Небраска (США).
 Черрі — селище, штат Іллінойс
 Черрі Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсільванія
 Черрі Тауншип — селище в окрузі Саллікан, штат Пенсильванія

Прізвище 

 Дон Черрі (; 1936—1995) — авангардний американський джазовий трубач.
 Емілі Черрі (; 1992) — австралійська регбістка, олімпійська чемпіонка (2016).
 Керолайн Черрі (; 1942) — американська письменниця-фантаст.
 Майкл Черрі (; 1995) — американський легкоатлет, спринтер, чемпіон світу в естафетному бігу (2019).
 Нене Черрі (, уроджена Нене Меріанн Карлссон, ; 1964) — шведська співачка, поет, композитор та репер.
 Тревор Черрі (; 1948) — колишній англійський футболіст, що грав на позиції захисника, та футбольний тренер.

Інше 
 «Черрі 2000» () — фантастичний фільм 1987 року.

Див. також 
 Cherry-merry
 Вишеньки — група сортів помідорів (переважно гібридних), найхарактернішою особливістю якого є маленькі плоди, через що й отримав назву — «вишня» ().
 Chery Automobile